Seleção Uruguaia de Basquetebol
Seleção Uruguaia de Basquetebol Feminino
Seleção Uruguaia de Futebol
Seleção Uruguaia de Futebol Feminino
Seleção Uruguaia de Futebol Americano
Seleção Uruguaia de Futebol de Areia
Seleção Uruguaia de Futsal Masculino
Seleção Uruguaia de Futsal Feminino
Seleção Uruguaia de Rugby Union
Seleção Uruguaia de Voleibol Masculino
Seleção Uruguaia de Voleibol Feminino

Ver também

Desambiguação